Basamento – una parte del motore;
 Basamento – un elemento architettonico.

Altri progetti